Moshīrābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Moshīrābād-e Owrīyeh, ort, Kurdistan, 
 Bowdelā, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar